Kandrakar est le nom donné à un monde de la bande dessinée W.I.T.C.H. et du dessin animé du même nom.

Il s'agit d'une forteresse située au centre de l'infini, servant de refuge et de lieu de repos à tous les esprits, sages et créatures les plus puissants. Elle est dirigée par la Congrégation des sages, qui elle-même est menée par son chef spirituel, l'Oracle, qui est le sage des sages.

Bien que Kandrakar soit un endroit plutôt bien protégé, il est régulièrement mis en danger par divers phénomènes. Durant la période où le Métamonde devint la Zone Obscure du Non-Lieu, les sages furent forcés d'ériger autour de ce monde une barrière surnaturelle pour l'isoler, et de nommer régulièrement des gardiennes pour cette muraille parmi les humains. Puis, lorsque la génération actuelle de gardiennes, les W.I.T.C.H., parvinrent à mettre fin à cette menace, l'Oracle décida malgré tout (et à juste titre) de conserver les gardiennes en cas de besoin.

De nombreux personnages importants résident à Kandrakar, à commencer bien sur par l'Oracle. Mais on peut aussi citer certains sages importants, comme Endarno, dont Phobos pris un temps l'apparence pour devenir Oracle, Tibor, proche confident de l'Oracle, ou Luba, qui est plutôt hostile aux WITCH. C'est également de là que vient Orube, et que réside après sa mort Yan Lin, la grand-mère d'Hay Lin.

	 

W.I.T.C.H.
Dimension de fiction
Monde de fiction